Tadeu Mathias (Campina Grande, 1959) é um compositor , músico instrumentista  e cantor brasileiro.

Em 1978, mudou-se para João Pessoa, onde começou sua carreira artística profissional. Já trabalhou durante 10 anos atuando como vocalista de Elba Ramalho. Fez turnê no Brasil e exterior. Suas canções foram gravadas por Angélica, Marinês, Os Abelhudos, Elza Maria, entre outros.

Cantou o primeiro tema de encerramento em português do anime  (desenho) Corrector Yui  .

Discografia 
 (1995) É Pra Contagiar
 (1992) Deus nos Acuda
 (1987) Vida Real
 (1985) Sentimento e Blues
 (1983) Asas da América
 (1983) Zuada de Boca
 (1983) Baque Solto
 (1981) Asas da América
 (1981) Geraluz

Ligações externas 
 

Naturais de Campina Grande
Cantores de música popular brasileira
Cantores da Paraíba
Compositores da Paraíba